Philippe Leroy (1930–) Franciaországban született, Olaszországban élő és dolgozó filmszínész
 Philippe Leroy (1940–) francia politikus (szenátor)